

Geografia 
Australia
 Doncaster – sobborgo di Melbourne, nello stato di Victoria
Canada
 Doncaster – riserva indiana del Québec
Regno Unito
 Doncaster – città della contea del South Yorkshire, in Inghilterra
 Doncaster – distretto metropolitano del South Yorkshire, in Inghilterra
Stati Uniti d'America
 Doncaster – comunità non incorporata della contea di Charles, nel Maryland
 Doncaster – comunità non incorporata della contea di Talbot, nel Maryland
 Doncaster Town Site – sito archeologico situato vicino a Easton, nella contea di Talbot, nel Maryland

Sport 
 Doncaster – società calcistica inglese

Trasporti 
 Stazione di Doncaster – stazione ferroviaria dell'omonima città inglese